Die Liste der Gedenktafeln in Berlin-Spandau enthält die Namen, Standorte und, soweit bekannt, das Datum der Enthüllung von Gedenktafeln.

Die Liste ist nicht vollständig.

Spandau 

!
!Gedenktafeln in Spandau
!Berlin-Spandau
Gedenktafeln in Berlin-Spandau